Каппо, Рэй — американский музыкант, вокалист хардкор-панк групп Youth of Today, Reflex From Pain, Shelter и Better Than a Thousand.
 Каппо — японская система медицины, которая основана на стимуляции акупунктурных точек на человеческом теле.

См. также 
 Каппа